То́чниг () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Точниг, Бригитте (род. 1954) — австрийская горнолыжница.
 Точниг, Георг (род. 1971) — австрийский шоссейный велогонщик.
 Точниг, Харальд (род. 1974) — австрийский шоссейный велогонщик.